

Видатні собистості 
 Марі Жан Антуан Ніколя Кондорсе — відоміший як маркіз де Кондорсе, французький письменник, вчений-математик і політичний діяч.
 Софі де Кондорсе — відоміша як мадам де Кондорсе, дружина маркіза Марі Жан Антуана Ніколя Кондорсе. Була видатною господинею світських салонів з 1789 р. до часу встановлення терору, і знову з 1799 р. до своєї смерті в 1822 р.

Навчальні заклади 
 Кондорсе (ліцей) — школа заснована у 1803 році в Парижі.
 Ліцей Кондорсе (Сідней) — французька міжнародна школа, заснована у 1969 році в Сіднеї.

Інше 
 Кондорсе (Дром) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Дром.